Die International Championship 2016 war ein Snookerturnier im Rahmen der Snooker Main Tour, das vom 23. bis 30. Oktober in China ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal in Folge war das Baihu Media Broadcasting Centre in Daqing der Austragungsort.

Titelverteidiger war der Schotte John Higgins, der diesmal bis ins Viertelfinale kam. Sieger wurde der Weltmeister und Weltranglistenerste Mark Selby, der im Finale Ding Junhui mit 10:1 besiegte.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 23. Oktober statt. Der Spielmodus war Best-of-9. Erstmals bei diesem Turnier kamen alle vier Wildcard-Spieler ins Hauptturnier.

Finalrunde 
Vor Beginn der Finalrunde wurden in China die vier ausstehenden Qualifikationsspiele, die sogenannten Heldovers, und die vier Wildcard-Spiele ausgetragen. Für die erste Runde waren zwei Tage angesetzt, die nächsten drei Runden fanden jeweils an einem Tag statt. Die beiden Halbfinals und das Finale wurden von Freitag bis Sonntag gespielt.

Finale 
Am 30. Oktober kam es zur Wiederauflage des Finales vom Shanghai Masters 2016 einen Monat zuvor, das Ding Junhui gewonnen hatte. Diesmal war von Anfang an Mark Selby der überzeugendere Spieler. Nach zwei Frames mit hohen Breaks gewann er auch den umkämpften dritten Frame, bevor der Chinese zu einem Framegewinn kommen konnte. Auch nach der Pause gelang Ding nicht viel, und die Versuche, die Ausgangsposition für die Abendveranstaltung zu retten, schlugen fehl. Ohne ganz große Breaks, aber mit großer Effizienz ging der Engländer mit einem deutlichen 8:1 in die zweite Session. Im ersten Frame des Abends vergab Ding bei einer 54:0-Führung die Chance, das Ergebnis erträglicher zu gestalten, und Selby stahl mit einer 62er-Clearance noch den Punkt. Mit einem weiteren hohen Break machte er anschließend das 10:1 perfekt.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde bis auf vier Spiele vom 29. September bis 1. Oktober 2016 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Die Spiele des Titelverteidigers John Higgins, des Weltmeisters Mark Selby sowie der beiden besten chinesischen Spieler Ding Junhui und Liang Wenbo (Spiele 1, 12, 58 und 64) wurden erst in China ausgetragen. Sämtliche Partien wurden im Best-of-11-Modus gespielt.

A = Amateurspieler (während der Saison 2016/17 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)

Century Breaks

Hauptrunde

Qualifikation

Quellen 

2016
Snookerveranstaltung 2016
Billardturnier in Daqing